

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jestich 2
 Glinne – kolonia w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków
 Glinne – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Lesko

Inne 
 Glinne – wieś na Ukrainie obwodzie lwowskim
 Glinne (góra)
 Glinne (przełęcz)
 Glinne (dopływ Koszarawy)